High-Definition Multimedia Interface (HDMI) é uma interface digital que conduz áudio e vídeo entre equipamentos que trabalham com formato digital, capaz de transmitir dados não comprimidos, representando, por isso, uma alternativa melhorada aos padrões com formato analógico, tais como: Radio Frequência, Cabo coaxial, vídeo composto, S-Video, SCART, vídeo componente, Terminal D, e VGA. O HDMI fornece uma interface de comunicação entre qualquer fonte de áudio/vídeo digital - como Blu-ray, leitor de DVD, computador, consoles de videogame, Amplificadores Áudio/Vídeo , set-top box - para qualquer dispositivo de som ou vídeo digital, como monitor de computador e TV digital.

O HDMI suporta através de um único cabo qualquer formato de vídeo TV ou PC, incluindo resoluções padrão (480i/p, 576i/p), alta definição(720i/p, 1080i/p) e na especificação 1.4, 4k x 2k (2160p), e até 8 canais de áudio digital, sendo o sinal (áudio/vídeo) codificado em  TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) para transmissão digital não comprimida através do cabo HDMI, de acordo com a norma do Consumer Electronics Control. O HDMI é também compatível com o High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) um sistema anti-pirataria.

Os Leitores de DVD convencionais possuem, normalmente, apenas saídas analógicas de vídeo e áudio SCART e/ou Phono que são ligadas a um monitor/televisor. Estas saídas passam por conversores AD/DA que limitam a resposta em frequência e introduzem erros de quantificação que degradam a imagem. Para que essas limitações sejam eliminadas utiliza-se então a transmissão digital, denominada por HDMI (High Definition Multimidia Interface), do Leitor DVD para monitor/televisor.

Normalmente os leitores de DVD com conexão HDMI possuem também a função Up-Scaling, que permite que a partir de uma resolução padrão, por exemplo, um disco comercial de DVD com 480i/p, seja possível obter um sinal de vídeo com resolução de 720i, 720p, 1080i ou 1080p. Isso é possível devido a interpolação (estimativa de pixeis que existiriam se a restituição da imagem fosse completa) realizada entre os pixeis encadeados da imagem de 480 pixels. Obviamente a estimativa não é exacta e portanto o que se obtém como resultado final não é uma imagem de alta definição, mas sim algo pouco melhor que os leitores de DVD convencionais fornecem sem a função Up-Scaling. Obviamente, não adianta ter um leitor de DVD com função Up-Scaling para uma alta resolução* se o painel do monitor/televisor tiver uma resolução padrão; nestes casos haverá uma operação de Up-Conversion, de por exemplo 480i/p para 1080p seguida de uma de Down-Conversion de 1080p para 480p, para que o sinal de vídeo possa excitar adequadamente os píxeis do monitor/televisor.*Se for 480p.

A mais recente geração de Leitores de discos óticos - o Leitor BluRay reproduz uma imagem de alta definição, sem recurso a Up-Scaling, a partir de um disco com alta densidade de informação. Este enorme fluxo de informação tem no interface HDMI o meio ideal para a sua propagação e, por conseguinte, todos os aparelhos recentes de áudio/vídeo vêm equipados com este conector. Estes Leitores, à semelhança de anteriores versões, mantêm a compatibilidade de suportes ou seja continuam capazes de ler DVD de definição standard sendo capazes inclusive de realizar o processamento Up-Conversion com os mesmos.

Em 2015 está em teste uma tecnologia que promete trazer para o mercado o HDMI wireless (sem fio). Assim, aparelhos como TV e celulares poderão se conectar com computadores sem a necessidade de um fio.

Por dentro de um cabo HDMI 

Dentro de um conector HDMI existem 19 pinos:

Os pinos de 1 a 9 carregam três canais de data TMDS, três pinos por canal. A data TMDS inclui informações de áudio e vídeo, e cada canal tem linhas separadas para valores +, -, e um terra ou data shield.

Os pinos de 10 a 12 carregam data para o canal de clock TMDS, que ajuda a manter o sinal em sincronização. Assim como os canais de data TMDS, tem linhas separadas para valores +, - e um data shield.

O pino 13 carrega o canal CEC (Consumer Eletronic Control), usado para mandar data de comando e controle entre os dispositivos conectados.

O pino 14 está reservado para uso futuro (antes do 1.4). Nos cabos HDMI 1.4 com canal de Ethernet leva a data - do HEC.

Os pinos 15 e 16 são dedicados para o DDC (Display Data Channel), usados para comunicação de informação EDID (Extended Display Identification Channel) entre os dispositivos.

O pino 17 é a data shield para os canais CEC e DDC.

O pino 18 carrega um suprimento de força de baixa voltagem (+5V).

O pino 19 é o Hot Plug Detect, dedicado a monitorar eventos de fornecimento/não fornecimento de força e conexão/desconexão. Nos cabos HDMI 1.4 com canal Ethernet leva a data + do HEC.

Conectores 

Existem 5 tipos de conectores HDMI, o A e B são definidos na especificação 1.0, o C na 1.3, e o D e E na 1.4.

Tipo A - Plug macho com 13.9 mm × 4.45 mm, e fêmea com 14 mm × 4.55 mm, com 19 pinos, suportam os modos SDTV, EDTV e HDTV
Tipo B - 21.2 mm × 4.45 mm, suporta até o modo WQUXGA (3,840×2,400).
Tipo C - Também chamado de Mini-HDMI, com 10.42 mm × 2.42 mm, com 19 pinos, pode ser usado um cabo do tipo A para o tipo C.
Tipo D - Também chamado de Micro-HDMI, com 6.4 mm × 2.8 mm, com 19 pinos arranjados de forma diferente do tipo A e do tipo C.
Tipo E - Também chamado de Automotive Connection System, focado para automóveis, possui uma tranca para evitar vibrações e uma proteção contra poeira.

Aparelhos com conectores HDMI 
 Leitores de discos como players de Blu-ray, HD DVD e DVD
 Consoles de jogos eletrônicos como Playstation 3/PlayStation 4/Xbox 360/Xbox One/Wii U/Nintendo Switch/Ouya.
 Câmeras de vídeo de alta definição
 Todos os modernos Laptops e placas gráficas
 Vários modelos de telefones celulares (conectores mini e micro)
 Televisores de alta definição

Versões 
Os aparelhos com HDMI são fabricados de acordo com diferentes versões da especificação sendo para cada uma delas atribuído um numero tais como 1.0, 1.1, 1.2, 1.2a, e assim por diante. Cada nova versão usa o mesmo cabo mas adiciona novas características, como aumento da largura de banda, suporte a alguma função ou mesmo especificações e nomenclaturas dos cabos. Um produto que esteja listado como tendo uma determinada versão de HDMI não significa que possua todas as características da versão, isto porque algumas das características são opcionais tais como o canal de Ethernet.

Histórico

Versão 1.1 (Maio de 2004) 
Suporte para DVD Audio.

Versão 1.2 (Agosto de 2005) 
Adiciona recursos e capacidades que aumentam o apelo do HDMI para uso tanto nas indústrias de CE como nas indústrias de PC. Especificamente, as características e modificações para HDMI 1.2 incluem: Suporte para formato One Bit Audio, tal como o DSD (Direct Stream Digital) do SuperAudio CD ; mudanças para oferecer melhor suporte para futuros e atuais PCs com saídas HDMI, incluindo a disponibilidade do amplamente utilizado conector HDMI Type A para fontes de vídeo de PC e displays com suporte completo para os formatos dos PCs; a capacidade para fontes de vídeo de PC para usar o seu espaço de cor RGB nativo, mantendo a opção de apoiar o espaço de cor YCbCr CE; requisito para HDMI 1.2 e posteriores versões para suportar futuras fontes de baixa tensão (isto é, AC-coupled) , tais como os baseados em PCI Express I/O.

Versão 1.2a (Dezembro de 2005) 
Características e conjuntos de comandos do Consumer Eletronic Control(CEC) e testes de conformidades CEC são agora completamente especificados.

Criação da versão 1.2a da Compliance Test Specification(CTS), que inclui um CEC Supplement. HDMI CTS 1.2a foi atualizado para consistência técnica com a especificação HDMI 1.2a assim como a recentemente lançada especificação HDMI 1.2.

Significativamente, o CTS 1.2a contém como requerimentos testes adicionais de cabos e conectores e a submissão ao Authorized Testing Center(ATC). Especificamente, no âmbito CTS 1.2a, o Adopter deve submeter para testes para a ATC qualquer novo cabo HDMI cujo comprimento ultrapassa os cabos previamente testados.

Além disso, a HDMI Licensing, LLC manterá uma lista de conectores aprovados. Para um dispositivo passar no teste CTS 1.2a na ATC, todos os conectores desse dispositivo deverão aparecer numa lista de conectores aprovados. Para adicionar um conector a essa lista, o vendedor deverá submeter a ATC ou a HDMI Licensing, LLC completos e aprovados resultados de testes.

Versão 1.3 (Junho de 2006) 
O HDMI 1.3 aumenta a largura de banda single-link para 340MHz (10.2Gbps) para suportar a exigência dos futuros dispositivos de vídeo HD, tais como resoluções mais altas, profundidade de cor e altas taxas de quadros. Além disso, embutida na especificação HDMI 1.3 está a base técnica que permitirá que futuras versões do HDMI atinjam velocidades mais elevadas. Suporta profundidades de cores de 10, 12 e 16 bits (RGB ou YCbCr), contra os 8 bits nas versões anteriores da especificação HDMI, para a renderização impressionante de mais de um bilhão de cores em detalhes sem precedentes.

Espaço de cores mais amplo (YCbCr Super-Branco): o HDMI 1.3 adiciona suporte para xvColour (que é a descrição para o nome de consumidor do padrão de cores IEC 61966-2-4 xvYCC) que remove as limitações de espaços de cores atuais e permite a exibição de qualquer cor visível pelo olho humano.

Novo conector mini: Com pequenos dispositivos portáteis tais como câmeras de vídeo de alta definição e câmeras fotográficas que exigem conectividade para HDTVs, HDMI 1.3 oferece uma opção de conector com um fator de forma menor.

Sincronização labial: Como os dispositivos eletrônicos estão usando processamentos de sinal digital cada vez mais complexos para melhorar a claridade e o detalhe do conteúdo, a sincronização de áudio e vídeo em dispositivos tornou-se um desafio maior e poderia potencialmente requerer ajustes mais complexos do usuário final. HDMI 1.3 incorpora uma capacidade automática de sincronismo de áudio que permite que dispositivos realizem a sincronização automaticamente com precisão total.

Novos formatos de áudio HD sem perdas, além de capacidade atual do HDMI para suportar a elevada largura de banda de áudio digital não compactado e todos os formatos disponíveis atualmente compactados (como Dolby ® Digital ® e DTS), o HDMI 1.3 adiciona suporte adicional para novos formatos de áudio digital sem perdas Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio.

Versão 1.4 (2009) 
O novo padrão HDMI tem canal Ethernet integrado, suporte a 1080p em 3D e imagens com resolução de 4K.

Versão 2.0 (2013) 
O HDMI 2.0 permite um tráfego de dados de até 18 Gbps, podendo carregar uma resolução de 3840x2160 (4k) em até 60 fps. A nova tecnologia de cabos dá suporte a até 32 canais de áudio e conta com outros atrativos, como sincronização automática de som e imagem e extensões CEC adicionais. O conector físico não foi alterado, o que torna o HDMI 2.0 retrocompatível com os aparelhos atuais.

Versão 2.0a (2015)

O HDMI foi lançado em 8 de abril de 2015 e suporte adicional para High Dynamic Range (HDR) de vídeo com metadados estático.[116]

Versão 2.0b (2016)

Foi lançado em março de 2016. Inicialmente apoiado o mesmo padrão HDR10 como HDMI 2.0a como especificado na especificação CTA-861,3.[115] Em dezembro 2016 um apoio adicional para o transporte HDR vídeo foi adicionado para HDMI 2.0b na especificação CTA-861-G foi lançado recentemente, que estende os metadados estática sinalização para incluir Híbrido Log-Gamma (GAN).

Versão 2.1 (2017)

O HDMI 2.1 foi anunciado oficialmente pelo Fórum HDMI em 4 de Janeiro de 2017,[79][80] e foi lançado em 28 de novembro, 2017.[120] Ele adiciona suporte para resoluções mais elevadas e taxas de atualização mais elevados, incluindo 4K 120 Hz e 8K 60 Hz. HDMI 2.1 também introduz uma nova categoria HDMI cabo chamado Ultra High Speed ​​(referido como 48G durante o desenvolvimento), que certifica os cabos para as novas velocidades mais altas que esses formatos requerem. cabos Ultra High Speed ​​HDMI são compatíveis com dispositivos HDMI mais velhos, e os cabos mais antigos são compatíveis com novos dispositivos HDMI 2.1, que completa 48 Gbit / s de largura de banda não é possível sem os novos cabos.

Os recursos adicionais do HDMI 2.1

 A resolução máxima suportada é 10K a 120 Hz.
 HDR dinâmica para especificar HDR metadados em uma cena cena-a-ou mesmo uma base quadro-a-quadro.
 Exibir Fluxo Compressão (DSC) de 1,2 é usada para formatos de vídeo maior do que 8K com 4: subamostragem 0 croma: 2.
 Alta taxa de quadros (HFR) para 4K, 8K, 10K e, o que adiciona suporte para taxas de actualização até 120 Hz.
 Aprimorada Audio Return Channel (EARC) para formatos de áudio baseado em objetos, comoDolby Atmos e DTS: X.

Características de taxa de atualização aprimorada:

 Variável Refresh Rate (VRR) reduz ou elimina lag, gaguejar e quadro rasgando para o movimento mais fluido em jogos.
 Comutação de Mídia rápido (QMS) para filmes e vídeos elimina o atraso que pode resultar em telas em branco antes de conteúdo é exibido.
 Transporte Quadro rápida (QFT) reduz a latência.
 Modo Auto Low Latency (ALLM) configuração de latência automático para a menor latência ideal.

Quadro comparativo

Ver também 
 Digital Visual Interface (DVI)
 Unified Display Interface (UDI)
 DisplayPort
 HD ready
 VGA connector
 USB

Ligações externas 

 
 
  
  
 
 
 
 
 

Tecnologia de televisão
Tecnologia de áudio e cinema
Terminologia televisiva
Normas de computadores
Monitores de computador
Televisão de alta definição